

1/16 finału

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał 

 Gwiazdką oznaczono dogrywkę, dwiema gwiazdkami serię rzutów karnych.

Bibliografia 
 Wyniki na rsssf.com

Puchar Francji w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2006 we Francji
2007 we Francji